Vingt-Novembre ou XX-Novembre ou 20-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

20 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération d'Attenschwiller, Hégenheim, Hésingue, Rixheim et d'Uffheim, dans le Haut-Rhin.
  Libération de Plancher-Bas en Haute-Saône, par la 1re DFL du général Diego Brosset.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, 20 de Noviembre ou Veinte de Noviembre
Mexique : événement non connu
 (Calle) 20 de Noviembre, à General Escobedo dans l'État du Nuevo León.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
20